Молінара — муніципалітет в Італії.
 Молінара — червоний сорт винограду.